«Тексти́льщики» — название станций метро в Москве:

* «Текстильщики» — станция Таганско-Краснопресненской линии.
 «Текстильщики» — станция Большой кольцевой линии.